Montreal Lake ist der Name folgender Seen in Kanada:

 Montreal Lake (Ontario), See in Ontario
 Montreal Lake (Saskatchewan), See in Saskatchewan

Montreal Lake ist der Name folgender Orte in Kanada:

 Montreal Lake (Ort in Saskatchewan)